Evropsko prvenstvo v rokometu 2012 je deseto evropsko prvenstvo v rokometu. Potekalo je med 15. in 29. januarjem 2012 v srbskih mestih Beograd, Niš, Novi Sad in Vršac v konkurenci šestnajstih reprezentanc. Naslov evropskega prvaka je drugič osvojila Danska, srebrno medaljo je osvojila Srbija, bronasto pa Hrvaška. Slovenija je osvojila šesto mesto.

Prizorišča

Uvrščene reprezentance 

1 Odebeljeno - prvak tistega leta
2 kot Zvezna republika Jugoslavija
3 kot Srbija in Črna gora

Žreb

Predtekmovanje

Skupina A

|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 3 || 2 || 1 || 0 || 67 || 61 || +6 || 5
|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 3 || 2 || 0 || 1 || 86 || 72 || +14 || 4
|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 3 || 1 || 0 || 2 || 78 || 76 || +2 || 2
|- 
| align="left"|  || 3 || 0 || 1 || 2 || 70 || 92 || -22 || 1
|}

Skupina B

|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 3 || 2 || 0 || 1 || 77 || 74 || +3 || 4
|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 3 || 1 || 1 || 1 || 76 || 71 || +5 || 3
|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 3 || 1 || 1 || 1 || 83 || 84 || -1 || 3
|- 
| align="left"|  || 3 || 1 || 0 || 2 || 77 || 84 || -7 || 2
|}

Skupina C

|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 3 || 2 || 1 || 0 || 83 || 77 || +6 || 5
|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 3 || 1 || 2 || 0 || 81 || 78 || +3 || 4
|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 3 || 1 || 0 || 2 || 77 || 79 || -2 || 2
|- 
| align="left"|  || 3 || 0 || 1 || 2 || 82 || 89 || -7 || 1
|}

Skupina D

|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 3 || 3 || 0 || 0 || 88 || 78 || +10 || 6
|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 3 || 1 || 0 || 2 || 90 || 91 || -1 || 2
|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 3 || 1 || 0 || 2 || 95 || 97 || -2 || 2
|- 
| align="left"|  || 3 || 1 || 0 || 2 || 80 || 89 || -9 || 2
|}

Drugi del

Skupina I

|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 5 || 3 || 1 || 1 || 110 || 104 || +6 || 7
|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 5 || 3 || 0 || 2 || 140 || 133 || +7 || 6
|- bgcolor=#ccccff
| align="left"|  || 5 || 2 || 1 || 2 || 130 || 127 || +3 || 5
|- 
| align="left"|  || 5 || 2 || 1 || 2 || 132 || 129 || +3 || 5
|- 
| align="left"|  || 5 || 2 || 1 || 2 || 132 || 136 || -4 || 5
|- 
| align="left"|  || 5 || 0 || 2 || 3 || 124 || 139 || -15 || 2
|}

Skupina II

|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 5 || 4 || 1 || 0 || 143 || 130 || +13 || 9
|- bgcolor=#CCFFCC
| align="left"|  || 5 || 3 || 1 || 1 || 137 || 128 || +9 || 7
|- bgcolor=#ccccff
| align="left"|  || 5 || 2 || 0 || 3 || 153 || 156 || -3 || 4
|- 
| align="left"|  || 5 || 1 || 2 || 2 || 125 || 130 || -5 || 4
|- 
| align="left"|  || 5 || 1 || 1 || 3 || 143 || 146 || -3 || 3
|- 
| align="left"|  || 5 || 1 || 1 || 3 || 128 || 139 || -11 || 3e
|}

Zaključni del

Polfinale

Za peto mesto

Za tretje mesto

Finale

Zunanje povezave 

 
 Podstran RTV Slovenija

2012 v športu
2012
Šport v Beogradu‎
Niš
Novi Sad
Vršac